Piłka siatkowa na Letniej Uniwersjadzie 2007 odbywała się w dniach 9 - 19 sierpnia.

Obiekty

Medale

Konkurencje

Polacy

Turniej mężczyzn

Klasyfikacja końcowa

Faza zasadnicza

Faza pucharowa

Turniej kobiet

Klasyfikacja końcowa

Faza zasadnicza

Faza pucharowa 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007
2007